Blue Lady peut faire référence à :
Blue Lady, pièce de danse contemporaine de Carolyn Carlson créée en 1983.
Un autre nom du paquebot France à partir de 2006.
 un cocktail, le Blue Lady